Pelle zieht aus steht für:

 Pelle zieht aus (Film), schwedischer Film nach dem Buch von Astrid Lindgren
 Pelle zieht aus (Buch), Kurzgeschichten-Buch von Astrid Lindgren